João, o Evangelista
 João Evangelista (músico)
 João Evangelista (político)

Localidades 
 São João Evangelista (Minas Gerais)
 São João Evangelista (Santarém)

Veja também 
 João, o Apóstolo
 João de Patmos
 São João

Desambiguação